Dichromat steht für:
 Dichromat (Auge), Lebewesen mit zweierlei Farbrezeptoren im Auge
 ein Salz mit zwei Chrom-Atomen, siehe Chromate